Alle Tage ist kein Sonntag – film del 1935 diretto da Walter Janssen
 Alle Tage ist kein Sonntag – film del 1959 diretto da Helmut Weiss
 Alle Tage ist kein Sonntag – singolo di Till Lindemann e David Garrett del 2020